Шамра́й — фамилия.

Известные носители 
 Шамрай, Агапий Филиппович (1896—1952) — литературовед.
 Шамрай, Галина Яковлевна (1931—2022) — советская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр.
 Шамрай, Михаил Семёнович (1908—1942) — советский младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шамрай, Степан Иванович (1922—2022) — Герой Социалистического Труда.
 Шамрай, Фёдор Илларионович (1848—1915) — герольдмейстер Правительствующего Сената, сенатор.
 Шамрай Владимир Адольфович, известный как Нестеренко, Владимир Адольфович — украинский писатель

Населенные пункты 
 Шамрай — прежнее название села Пологое Займище в Ахтубинском районе Астраханской области.